Patín o Patin puede referirse a:

Deporte, transporte 
 Patín de vela, embarcación de vela ligera de un solo tripulante.
 Patín, artefacto terrestre con base deslizante o rodante.
Patín sobre ruedas, tipo de patín empleado para deslizarse sobre una superficie lo más dura, llana y lisa posible, gracias al rodamiento de las ruedas que lleva debajo y apoya sobre el suelo.
 Patín sobre ruedas tradicional, tipo de patín en el que las ruedas se distribuyen en grupos de dos, compartiendo un eje, teniendo por lo cual cuatro ruedas cada patín, dos delante y dos detrás.
 Patín en línea, tipo de patín sobre ruedas en el que dos, tres, cuatro o cinco de éstas, se sitúan una a continuación de la otra (a diferencia de los patines clásicos donde las cuatro ruedas forman parejas en cada eje).

Geografía (lugares, territorios, ciudades) 
 Patin, localidad y comuna de Francia, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena-San Denis, en el distrito de Bobigny.

Personas y personajes 
 Guy Patin (1601-1672), médico y hombre de letras francés.

Instituciones y organizaciones 
 Astur Patín, club de patinaje de velocidad de la ciudad española de Gijón, Asturias (España).
 Club Patín Gijón Solimar, club deportivo de hockey sobre patines con sede en Gijón, Asturias (España).
 Patín Alcodiam Salesiano, club deportivo de la ciudad de Alcoy (|Alicante, España) dedicado a la práctica del hockey sobre patines y al patinaje artístico.

Otras acepciones 
 Patín, elemento arquitectónico de los edificios tradicionales de algunas zonas de Cantabria.